2. etape af PostNord Danmark Rundt 2022 var en 12,2 km lang  med 81 højdemeter, som blev kørt den 17. august 2022 med start og mål i . 4. etape ved løbet i 2005 var seneste gang at Assens var startby.

Den 20-årige amerikaner Magnus Sheffield fra  vandt etapen med et forspring på tre sekunder til danske Mattias Skjelmose Jensen. Sheffield overtog løbets førertrøje, pointtrøje og ungdomstrøje.

Ruten 
Rytterne blev sendt ud på enkeltstarten på Østergade i centrum af Assens. De første 500 meter blev der kørt på brosten, inden rytterne drejede ud på Faaborgvej. Dernæst kørte de øst om Assens, hvor rytterne ved Kærum drejede mod vest ad små veje, kom igennem Saltofte og ved Torø Huse kørte de mod nord langs Lillebælt, inden de kom i mål ved Arena Assens.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bakkekonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

02
Kultur i Assens